Ирская коммуна — коммуна, сельскохозяйственное объединение единомышленников, образованное весной 1922 года в селе Ире Кирсановского уезда Тамбовской губернии.

Декретом от 3 ноября 1921 года ВЦИК обратился к эмигрантам из России, сочувствующим советской власти, призывая вернуться на родину, обещая выделить землю под сельскохозяйственную деятельность. В бывшее поместье княгини Марии Оболенской прибыли реэмигранты из Америки, Австралии, Великобритании.

Первым председателем коммуны стал Карп Григорьевич Богданов. 9 ноября 1922 года Ирская коммуна была признана «образцовой». 3 февраля 1924 года коммуне присвоено имя В. И. Ленина. Численность коммуны в 1927 году достигала 350 человек.

К 1925 году по причине неэффективной адмнистративно-палочной системы, невыполнимых планов, антисанитариии и тяжелейших условий работы и жизни СССР покинули первые 74 коммунаров.

Коммунары построили двухэтажные многоквартирные деревянные дома на кирпичном фундаменте, с печным отоплением, но не имевшие никаких удобств, кроме электричества. Предполагалось, что мыться они будут в общественной бане, питаться в коммунарской столовой и т. д. В 1929 году силами коммунаров началось строительство гидроэлектростанции на реке Вороне, что позволило обеспечить электричеством дома коммуны, водокачку, зерноочистительную машину ВИМ-2 и зернодробилку. Коммунары построили кирпичный завод, механический цех, мастерские, школу и детский сад. В 1931 году заложили яблоневый сад.

В 28-29 июля 1931 года в Ирскую коммуну  посетили гости из Великобритании: писатель и драматург Бернард Шоу,  и леди Астор, лорд Лотиен.

В 1938 году Ирская коммуна была преобразована в подразделение колхоза имени В. И. Ленина Кирсановского района. К этому году большая часть бывших старых коммунаров-ветеранов первой волны во времена массовых сталинских репрессий была либо приговорена к срокам, либо расстреляна по сфабрикованным делам о шпионаже или уничтожена в ГУЛАГах.

Примечания

См. также 
Коллективизация в СССР

Источники 
 Лященко В. В. Упрямая леди Астор, или подлинная жизнь Ирской коммуны. на сайте «Град Кирсанов»; «Новая тамбовская газета», № 1 (230), 5 января 1996 г.
 Мы не рабы. Рабы не мы. Про коммуну из уст коммунаров. История села Ленинское Кирсановского района Тамбовской области
 Последняя коммуна
 «Сельские зори» — Сельхоз РФСР, 1977. С.6—8
 И. Беленкин. Несколько страниц ирской хроники. // А. П. Осадчая, А. Л. Афанасьев, А. А. Файнгар «Почему мы вернулись на родину: свидетельства реэмигрантов» — Прогресс, 1987 — Стр.34-48
 Николай Гамов «Вслед за ленинской строкой» — Издательство «Советская Россия», 1970 — С.258
 Журнал «Молодой коммунист» — Издательство «Молодая гвардия», — 1987, выпуск 7, Стр.3—6
 «Партийная жизнь» — Издательство «Правда», 1969, Стр. 71-73
 Страницы истории Тамбовского края — Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1986 — Стр.148
 Салуцкая М. «Ехали американцы в Россию…» — газета «Сельская жизнь», 2 ноября 1990 года
 Курылёв А. Ю. Опыт трудовой деятельности российских ре-иммигрантов в сельском хозяйстве в 1920-е годы : на примере Первой Ирской коммуны ре-иммигрантов из Америки. // Проблемы социального и гуманитарного знания: сборник научных работ, Том 1 — ред. А. К. Байбурин [и др.] — Европейский университет в Санкт-Петербурге. — науч. изд. — 1999. ISBN 5-8015-0040-5 Стр. 403—437.

Ссылки 
</ref>
Кирсановский район
XX век в Тамбовской области
Коммуны (сообщества)
Появились в 1922 году в России
Исчезли в 1938 году